EFL Cup (dříve Football League Cup nebo Capital One Cup) a česky Ligový pohár je anglický fotbalový pohár založený roku 1961 a pořádaný ligovou asociací pro týmy ze čtyř nejvyšších lig, které asociace spravuje. Nejúspěšnějším týmem poháru je Liverpool FC s devíti vítězstvími. Vedle Ligového poháru se v Anglii hraje také nejstarší fotbalová soutěž na světě FA Cup, kterou pořádá Anglická fotbalová asociace a jež je otevřená i týmům mimo čtyři nejvyšší soutěže. Vítěz Ligového poháru (EFL Cup) se automaticky kvalifikuje do 4. předkola Evropské konferenční ligy. V případě vítězství týmu, který si účast zajistil ve vyšších soutěžích, připadá toto místo nejvýše postaveném týmu, které se nekvalifikovalo do soutěží UEFA.

Název 
Od sezony 1981/82 se anglický ligový pohár nazývá podle hlavního sponzora soutěže:

 Milk Cup (1981–1986)
 Littlewoods Challenge Cup (1986–1990)
 Rumbelows Cup (1990–1992)
 Coca-Cola Cup (1992–1998)
 Worthington Cup (1998–2003)
 Carling Cup (2003–2012)
 Capital One Cup (2012–2016)
 Carabao Cup (od 2017)

Přehled jednotlivých finále 
Zdroj:

Kluby podle počtu vítězství

Reference 
 https://www.fotbalportal.cz/anglie/premier-league/60367-liga-mistru-evropska-liga-konferencni-liga-kdo-z-anglie-bude-hrat-v-pristi-sezone-v-evrope/

Související články 
 FA Cup
 Community Shield
 Premier League

Externí odkazy 
 

Anglické fotbalové soutěže
Britský pohár